

Architettura 
 City Hall – edificio di Belfast 
 City Hall – edificio di Cardiff
 City Hall – edificio di Kingston upon Hull
 City Hall – sede della Greater London Authority (GLA) che include il municipio di Londra e la London Assembly

Altro 
 City Hall – film del 1996 diretto da Harold Becker
 City Hall – serial televisivo sudcoreano del 2009
 City Hall – fermata della metropolitana di New York
 City Hall – stazione fantasma della metropolitana di New York
 City Hall – documentario del 2000 diretto da Frederick Wiseman